Árpad Weisz ,também conhecido como Árpad Vajda,(16 de abril de 1896 - 31 de janeiro de 1944) foi um futebolista e treinador de futebol húngaro.Weisz era judeu,e morreu durante a Segunda Guerra Mundial em Auschwitz.Weisz começou a carreira no Törekvés SE,em 1922,indo para o Makkabi Brno,em 1923,jogando também no Alessandria e na Internazionale,encerrando a carreira em 1926.após se aposentar como jogador,Weisz foi treinador da Internazionale entre 1926 e 1928,1929 e 1931 e 1932 e 1933.ele também foi técnico de Bari,Bologna, Novara e Dordrecht FC.

Ligações externas 
 
 
 

Futebolistas da Hungria